Квінт Лоллій Урбік (*Quintus Lollius Urbicus, 109—160) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Маґнія Урбіка (*Magnia Urbica, д/н—283) — дружина римського імператора Каріна.